

Geografia

Austria 
Węgierska nazwa miejscowości:
 Jois

Rumunia 
Węgierska nazwa miejscowości:
 Milaș

Osoby 
 Ferenc Nyulas – węgierski lekarz